Alain Daems, Belgisch politicus
 Anja Daems, Belgisch presentatrice
 Denise Daems, Belgisch actrice
 Emile Daems, Belgisch wielrenner
 Filip Daems, Belgisch voetballer
 Herman Daems, Belgisch bestuurder en hoogleraar bedrijfswetenschappen
 Jacques Daems (burgemeester), Nederlands politicus
 Jacques Daems (senator), Belgisch syndicalist en politicus
 Jan Daems, Belgisch politicus
 Jean Daems, Belgisch atleet
 Jos Daems, Belgisch politicus
 Napoleon Daems, Belgisch beeldhouwer
 Nathan Daems, Belgisch muzikant
 Pierre Daems, Nederlands industrieel ontwerper
 Rik Daems, Belgisch politicus
 Rudi Daems, Belgisch politicus
 Wim Daems, Belgisch journalist en auteur

Zie ook 
 Daens